La fonction de base réelle variable  est une fonction spéciale exponentielle de base variable x qui possède des propriétés spéciales.

Définition 
Soit  une fonction définie par : . On appelle cette fonction exponentielle de base réelle variable. 

On peut prolonger  sur .

Valeur de 00 
La forme indéterminée  est conventionnellement fixée à 1. Une illustration de cette convention peut être le prolongement par la limite en 0+ de . 

. Par croissance comparée :.

Minimum 
La fonction exponentielle de base réelle variable admet un minimum.

Calculons sa dérivée :

.

Or,  est strictement positif sur  et .

Ainsi, la dérivée change de signe en , ce faisant que  est strictement décroissante sur  et strictement supérieure sur . Le minimum est donc atteint en  et vaut

Croissances comparées 
Il s'agit de la classe de fonction avec la plus forte croissance, plus forte que exp.

 croît encore bien plus vite, avec les puissances itérées de Knuth.

Exponentielle